Pedersen är ett ursprungligen danskt och norskt efternamn, som genom invandring är väletablerat också i Sverige. Följande antal personer med efternamnet Pedersen är 2014 bosatta i Sverige 5102, i Danmark 164629, i Norge 35561, i Finland 96. Namnet Pedersen är nummer 4 i Danmark och nummer 6 i Norge på listorna över de vanligaste efternamnen. Det är ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Peders son.

Personer med efternamnet Pedersen

A
 Anton Pedersen (1887–1978), dansk trädgårdsvetare
 Arne Fog Pedersen (1911–1984), dansk folkhögskoleman, journalist, diplomat och kyrkominister, venstreman
 Axel Ivan Pedersen (1905–1965), dansk fackföreningsledare, politiker, nykerist, socialdemokrat

B
 Bente Pedersen (född 1961), norsk författare
 Bror Viggo Pedersen (1893–1959), svensk konservator, tecknare och skulptör

C
 Carl Pedersen (1883–1971), dansk gymnast
 Carl Ferdinand Pedersen (1803–1875), dansk målare
 Carl-Henning Pedersen (1913–2007), dansk målare och grafiker
 Cecilie Pedersen (född 1990), norsk fotbollsspelare
 Charles J. Pedersen (1904–1989), amerikansk kemist, nobelpristagare 1987
 Christen Pedersen (1887–1955), dansk regissör och manusförfattare
 Christiern Pedersen (omkring 1480–1554), dansk författare
 Christina Nimand Pedersen (född 1982), dansk handbollsmålvakt
 Christinna Pedersen (född 1986), dansk badmintonspelare
 Claus V. Pedersen, dansk språkforskare

D
 David Budtz Pedersen (född 1980), dansk filosof

E
 Erling Pedersen (född 1947), norsk författare och dramatiker
 Eskil Pedersen (född 1984), norsk politiker i Arbeiderpartiet
 Esther Malling Pedersen (1885–1968), dansk redaktör, författare, politiker i venstre

F
 Finn Pedersen (1925–2012), dansk roddare
 Fritjof Pedersén (1923–2018), svensk reklamkonstnär, tecknare och grafiker

G
 Grete Pedersen (född 1960), norsk dirigent och politiker

H
 Haakon Pedersen (1959–2023), norsk popsångare
 Haakon Pedersen (skridskoåkare) (1906–1991), norsk hastighetsåkare på skridskor
 Hans Pedersen (1887–1943), dansk gymnast
 Hans Eiler Pedersen (1890–1971), dansk gymnast
 Hans Peder Pedersen-Dan (1859–1939), dansk skulptör
 Hansine Pedersen (1861–1941), dansk politiker i radikale venstre
 Harald Pedersen (1888–1945), norsk metallurg
 Helga Pedersen, flera personer
 Helga Pedersen (dansk politiker) (1911–1980), domare, justitieminister, tillhörde venstre 
 Helga Pedersen (norsk politiker) (född 1973), statsråd, i arbeiderpartiet
 Hilde Gjermundshaug Pedersen (född 1964), norsk längdskidåkare och skidorienterare
 Hilde Skancke Pedersen (född 1953), norsk bildkonstnär, författare och scenograf
 Holger Pedersen, flera personer
 Holger Pedersen (lingvist) (1867–1953), dansk språkforskare

I
 Inger Stilling Pedersen (1929–2017), dansk lärare och politiker för kristeligt folkeparti

J
 Jan Pedersen (född 1957), svensk författare och fotograf
 Jan O. Pedersen (född 1962), dansk speedwayförare
 Jens Pedersen (1873–1934), dansk försäkringsman
 Johanne Pedersen-Dan (1860–1934), dansk skådespelare och skulptör
 Johannes Pedersen (1883–1977), dansk professor i semitisk filologi
 Jostein Pedersen (född 1959), norsk musikjournalist och programledare
 June Pedersen (född 1985), norsk fotbollsspelare
 Jutta Pedersen (född 1946), svensk friidrottare, långdistanslöpare
 Jørgen Pedersen, flera personer
 Jørgen Pedersen (nationalekonom) (1890–1973), dansk professor i ekonomi
 Jørgen Pedersen (politiker) (1841–1920), dansk politiker

K
 Knud Pedersen (1917–?), dansk-svensk konstnär
 Knud Erik Pedersen (född 1934), dansk författare

L
 Laust B. Pedersen (född 1945), dansk geofysiker
 Leif Pedersen (född 1962), svensk sångare, gitarrist och gitarrlärare

M
 Mads Pedersen (född 1995), dansk tävlingscyklist
 Mads Pedersen (född 1996), dansk fotbollsspelare
 Marc Pedersen (född 1989), dansk fotbollsspelare
 Martin Pedersen (född 1983), dansk cyklist
 Mattias Pedersén (född 1989), svensk fotbollsspelare
 Maya Pedersen (född 1972), schweizisk skeletonåkare
 Morten Gamst Pedersen (född 1981) norsk-samisk fotbollsspelare

N
 Nicki Pedersen (född 1977), dansk speedwayförare
 Nicklas Pedersen (född 1987), dansk fotbollsspelare
 Niels Pedersen (1601–1634), dansk teolog och psalmförfattare
 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946–2005), dansk jazzbasist

O
 Odd Kvaal Pedersen (1935–1990), norsk journalist, författare och översättare
 Olaf Pedersen (1884–1972), dansk gymnast
 Oluf Pedersen (1878–1917), dansk gymnast

P
 P.J. Pedersen (1870–1962), dansk politiker, socialdemokrat
 Peder Larsen Pedersen (1880–1966), dansk gymnast
 Peder Oluf Pedersen (1874–1941), dansk elektrotekniker
 Per Pedersen (född 1954), svensk konstnär
 Peter Pedersen (född 1954), svensk politiker, vänsterpartist
 Peter Pedersen (musiker) (född 1960), svensk fiolspelman

R
 Rasmus Pedersen (1840–1905), dansk växtfysiolog
 Reine Pedersen (född 1955), svensk handbollstränare och ledare
 Rikke Møller Pedersen (född 1989), dansk simmare
 Robert Pedersen (1921–1994), dansk folkhögskoleföreståndare och politiker, socialdemokrat

S
 Share Pedersen (född 1963), amerikansk basist
 Sigfred Pedersen (1903–1967), dansk journalist, författare och låtskrivare
 Sofie Pedersen (1895–1974), dansk politiker, socialdemokrat
 Sofie Junge Pedersen (född 1992), dansk fotbollsspelare
 Solveig Pedersen (född 1965), norsk längdskidåkare
 Stefan Viggo Pedersen (1891–1965), dansk konstnär, tecknare och grafiker
 Steffen Pedersen, dansk företagsledare 
 Stefi Pedersen (1908–1980), tysk-svensk psykoterapeut
 Steinar Pedersen (född 1975), norsk fotbollsspelare
 Steinar Pedersen (akademiker) (född 1947), norsk historiker och politiker i arbeiderpartiet
 Stig Pedersen (född 1965), dansk basist
 Susan Pedersen (född 1953), amerikansk simmare
 Svend Pedersen (1920–2009), dansk roddare
 Sverre Pedersen (1882–1971), norsk arkitekt

T
 Teresia Pedersen (född 1979), svensk nykterist 
 Thorolf Pedersen (1859–1942), dansk konstnär
 Tord Pedersen (1857–1926), norsk pedagog och historiker
 Tore Pedersen (född 1969), norsk fotbollsspelare
 Torsten Pedersén (1907–1973), svensk konstnär

V
 Viggo Pedersen (1854–1926), dansk målare
 Vilhelm Pedersen (1820–1859), dansk konstnär

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn